El término TX puede hacer referencia a:

Tx, dígrafo del catalán y el euskera
TX, abreviación de Texas en el USPS.
 Tx, abreviación de «transmisión» en telecomunicaciones, inicialmente utilizada en telegrafía y radio, por oposición a RX.
Tx, abreviación en medicina para el «tratamiento» de una enfermedad.
 Palm TX modelo de asistente digital de la empresa Palm, Inc.
 Canon TX, un modelo de cámara réflex de 35 mm que la compañía CANON sacó al mercado en 1974.

Siglas